Адиле́-султа́н (30 мая 1826 — 12 февраля 1899) — дочь османского султана Махмуда II и Зернигар Кадын-эфенди, поэтесса.

Биография 
Адиле-султан родилась в Стамбуле 30 мая 1826 и была, предположительно, единственной дочерью султана Махмуда II от Зернигар Кадын-эфенди. Мать Адиле скончалась в 1832 году и девочка была передана на воспитание первой жене отца — Хаджие Пертевпияле Невфидан Кадын-эфенди.

12 июня 1845 года Адиле вышла замуж за великого визиря Мехмеда Али-пашу, от которого родила сына и трёх дочерей. Адиле умерла в Стамбуле 12 февраля 1899 года.

См. также 
 Дворец Адиле-султан

Примечания

Литература 
 
 

Дочери султанов Османской империи